Серге́й Алекса́ндрович Конова́лов:
 Коновалов, Сергей Александрович (1899—1982) — русский литературовед и историк, экономист, Оксфордский профессор.
 Коновалов, Сергей Александрович (род. 1973) — российский биатлонист.